Barinaga ist der Familienname folgender Personen:

 Sabino Barinaga (1922–1988), spanischer Fußballspieler und -trainer
 Tyna Barinaga (* 1946), US-amerikanische Badmintonspielerin